Le gare di sollevamento pesi della XXVII Universiade si sono svolte a Kazan', in Russia, dal 7 al 12 luglio 2013.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere 

 27
Sport alla XXVII Universiade